Ana Savić era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Ankara Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Vitalija D'jačenko che ha battuto in finale Marta Sirotkina 6–7(3–7), 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Alison Van Uytvanck (primo turno)
  Marta Sirotkina (finale)
  Aleksandra Krunić (secondo turno)
  An-Sophie Mestach (Secondo turno; ritiro)

  Magda Linette (semifinali)
  Viktorija Kan (secondo turno)
  Çağla Büyükakçay (quarti di finale)
  Danka Kovinić (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ankara Cup 2013